Dobrica Ćosić (1921-2014), homme politique et écrivain serbe ;
 Krešimir Ćosić (1948-1995), basketteur et diplomate croate ;
 Vuk Ćosić (né en 1966), artiste slovène.